Ibata ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Ibata (* 1974), deutscher Volleyballspieler
 Hiroyasu Ibata (* 1974), japanischer Fußballspieler